Osoby o tym nazwisku:
 Francis J. Myers – amerykański polityk
 John Myers – katolicki duchowny 
 Meg Myers – amerykańska piosenkarka i muzyk
 Mike Myers – kanadyjski aktor komediowy, komik, scenarzysta i producent filmowy